Глазовский сельский совет (сельсовет):

 Белоруссия
 Глазовский сельский совет — упразднённый сельсовет Буда-Кошелёвского района Гомельской области.

 Украина
 Глазовский сельский совет — административно-территориальная единица Ленинского района Крыма до перехода под юрисдикцию Российской Федерации в 2014 году.
 Глазовский сельский совет — входил в состав Шосткинского района Сумской области Украины. Упразднён в 2020 году.

 Россия

 Глазовский сельсовет — Курская область, Конышёвский район. На уровне муниципального устройства упразднён в 2020 году.
 Глазовский сельсовет — Московская область, Можайский район (до 1994)
 Глазовский сельсовет — Московская область, Серпуховский район (до 1994)